Stava peut désigner :

 Štava, un village de Serbie
 Stava, une localité de Suède
 Stava, une localité de Italie